Wouter II van Vexin, graaf van Amiens, Vexin en Valois (987-1024)
 Wouter II van Brienne, graaf van Brienne (1120-1161)
 Wouter II Berthout, heer van Grimbergen en Mechelen (midden 12e eeuw)
 Wouter II van Avesnes, heer van Avesnes (1191-1244)
 Wouter II van Egmont, heer van Egmont (1242-1304)
 Wouter II van Edingen, heer van Edingen (1271-1310)
 Wouter II van Montfaucon, heer van Montfaocon (1306-1309)